Parafie pod wezwaniem św. Rocha

 Parafia św. Rocha w Barłogach 
 Parafia św. Rocha w Białymstoku 
 Parafia św. Rocha w Rzadkwinie
 Parafia św. Rocha w Brochowie
 Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Rocha Wyznawcy w Nowej Sobótce

Zobacz też 
 kościół św. Rocha

 
Roch, św.